Mužská čtyřhra Murray River Open 2021 probíhala v první polovině únorsa 2021. Do deblové soutěže melbournského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Jednalo se o premiérový ročník dodatečně zařazené události v Melbourne Parku kvůli pandemii covidu-19. 

Vítězem se stal nejvýše nasazený chorvatský pár Mate Pavić a Nikola Mektić, který ve finále zdolal za 71 minut francouzské turnajové pětky Jérémyho Chardyho s Fabricem Martinem po dvousetovém průběhu 7–6 a 6–3. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Po výhře na lednovém Antalya Open 2021, kde nastoupili poprvé jako spoluhráči, získali druhou trofej v řadě. V probíhající sezóně zůstávali neporaženi s poměrem zápasů 8–0. Pavić na okruhu ATP Tour vybojoval devatenáctý deblový titul, a to vždy více než jeden v šesté sezóně za sebou. Pro Mektiće to byla jubilejní desátá taková trofej.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Nikola Mektić /  Mate Pavić (vítězové)
  Wesley Koolhof /  Łukasz Kubot (čtvrtfinále)
  Rajeev Ram /  Joe Salisbury (2. kolo)
  Marcelo Melo /  Horia Tecău (čtvrtfinále)
  Jérémy Chardy /  Fabrice Martin (finále)
  Sander Gillé /  Joran Vliegen (čtvrtfinále)
  Ken Skupski /  Neal Skupski (2. kolo)
  Marcelo Demoliner /  Santiago González (semifinále)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Murray River Open
ATP Tour 2021
Tenis v Austrálii v roce 2021